Юдіт Візнер виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Паулюс з рахунком 6–3, 6–7, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кончіта Мартінес (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (фінал)
  Ізабель Куето (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (2-ге коло)
  Беттіна Фулько (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (переможниця)
  Сандра Вассерман (1-ше коло)
  Нейже Діас (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Arcachon Cup Draw 

Arcachon Cup
Тур WTA 1989